Панасевич — фамилия:

 Панасевич, Борис Григорьевич — Герой Социалистического Труда.
 Панасевич, Вера Ивановна — Герой Социалистического Труда.